Чрни Врх може бити:

 Чрни Врх (Доброва-Полхов Градец), насељено мјесто у општини Доброва-Полхов Градец, Република Словенија
 Чрни Врх (Идрија), насељено мјесто у општини Идрија, Република Словенија
 Чрни Врх (Табор), насељено мјесто у општини Табор, Република Словенија